Ha habido varias batallas denominadas Batalla de Anquíalo a lo largo de las Guerras Búlgaro-Bizantinas:
 Batalla de Anquíalo (708)
 Batalla de Anquíalo (763)
 Batalla de Aqueloo o de Anquíalo (917).